Verknäs kan syfta på följande platser:

Finland 

 Verknäs, Pyhäranta, Egentliga Finland, 
 Verknäs, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar